Il doppio del torneo di tennis Oporto Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Menno Oosting e Daniel Vacek che hanno battuto in finale Jordi Burillo e Javier Sánchez 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Todd Nelson /  Greg Van Emburgh (primo turno)
 Menno Oosting /  Daniel Vacek (Campioni)

 David Prinosil /  Richard Vogel (primo turno)
 Doug Eisenman /  Donald Johnson (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Oporto Challenger 1993